De nombreux autels étaient dédiés à Zeus durant l'Antiquité. Parmi les plus remarquables :
 l'autel de Zeus à Olympie.
 le Temple de Zeus à Strátos.
 le Grand Autel de Pergame est souvent considéré comme dédié à Zeus, mais sans preuve archéologique certaine.

Voir aussi